Év vagy esztendő időszámításunk egyik meghatározó egysége
Esztendő szépirodalmi folyóirat (1918-1919)